Giovanni Lombardi Stronati – avvocato inglese
 Patrizio Stronati – calciatore ceco